Ешкарігу () — португальська власна назва.

Топоніми

Ешкарігу (Фігейра-де-Каштелу-Родрігу) — парафія.
 Ешкарігу (Фундан) — парафія.